Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die SkiStar Swedish Open 2017. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 15. bis 16. Juli 2017 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 164 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Båstad